

Anni
62 – anno del I secolo d.C.
62 a.C. – anno del I secolo a.C.

Matematica
62 – numero naturale